Рагуля Андрій Володимирович (* 1960) — заступник директора Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Василь Рагуля (1879—1955) — білоруський політичний і громадський діяч, публіцист, посол I каденції сейма Польської Республіки, сенатор II каденції Польської Республіки.

Примітки